Рекнагель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рекнагель, Герман (1892—1945) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.
 Рекнагель, Хельмут (род. 1937) — восточногерманский прыгун с трамплина.